SC Buochs is een Zwitserse voetbalclub uit Buochs in het kanton Nidwalden. De club werd opgericht in 1934 en de clubkleuren zijn blauw en wit.

Geschiedenis 
SC Buochs was aanvankelijk een atletiekvereniging met de betekenis "SC" in het Duits. SC Buochs begon in de laagste divisie van Zwitserland, de "Serie C", die in het begin tegen een kleine groep amateurs speelde. Toen de Tweede Wereldoorlog begon in 1939 werd het voetbal stilgelegd tot 1941. Een groot deel van de clubs had in die tijd geen echt voetbalveld, omdat het werd gebruikt voor de teelt van veldgewassen, wat vervolgens resulteerde in clubs als Hergiswil die gebruik maakten van de primacies van Buochs. Dit resulteerde er ook in dat deze clubs zich terugtrokken, wat Buochs een promotie opleverde zonder dat ze daadwerkelijk gepromoveerd werden naar de 3 Liga. Het speelde gedurende de hele geschiedenis in de lagere reeksen van het Zwitserse voetbal.

Resultaten 

Buochs
Sport in Nidwalden